Adamow ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadi Grigorjewitsch Adamow (1920–1991), russischer Schriftsteller
 Arsen Ruslanowitsch Adamow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Denis Andrejewitsch Adamow (* 1998), russischer Fußballspieler
 Georgi Adamow (* 1939), bulgarischer Turner
 Grigori Borissowitsch Adamow (1886–1945), russischer Schriftsteller
 Jewgeni Olegowitsch Adamow (* 1939), russischer Atomwissenschaftler und ehemaliger Minister
 Roman Stanislawowitsch Adamow (* 1982), russischer Fußballspieler
 Sailan Adamow (* 1986), kirgisischer Billardspieler

Adamów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Adamów (Bełchatów), Dorf im Powiat Bełchatowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Bełchatów (Landgemeinde)
 Adamów (Kutno), Dorf im Powiat Kutnowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Kutno (Landgemeinde)
 Adamów (Powiat Zamojski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Zamojski der Woiwodschaft Lublin
 Adamów (Powiat Łukowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Łukowski der Woiwodschaft Lublin
 Adamów (Żarnów), Dorf im Powiat Opoczyński der Woiwodschaft Łódź; siehe Żarnów (Powiat Opoczyński)

Siehe auch:
 Adamov
 Adamówka